Пара Боб Брайан / Майк Брайан - чемпион турнира.

Сеянные 
Все сеянные начинают турнир со второго круга. 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
 ''' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный ''(Полуфинал) 

<ol start="5">
 Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер ''(Четвертьфинал)
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски ''(Второй раунд)
 Оливер Марах /  Дик Норман ''(Второй раунд)
 Юлиан Ноул /  Энди Рам ''(Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Rogers Cup 2010